Ру́жичкова () — чешская фамилия .

Известные носители: Ружичкова, Гана (1941—1981) — чехословацкая спортивная гимнастка.
 Ружичкова, Зузана (1927—2017) — чешская клавесинистка и педагог.
  (род. 1980) — чешская велогонщица.
 Ружичкова, Матильда (Шинова, Матоушкова; род. 1933) — чехословацкая спортивная гимнастка.
 Ружичкова, Хелена (1936—2004) — чешская актриса.